Список станцій Українських залізниць

Е